Pasir Jambu (Tanggeung), een plaats in Indonesië
Pasir Jambu (Sukaraja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing